Amerikai Egyesült Államok
 Powers (Indiana)
 Powers (Michigan)
 Powers (Minnesota)
 Powers (Nyugat-Virginia)
 Powers (Oregon)

Egyéb 
 Powers (whisky) – ír whiskymárka